Банай () — израильская фамилия.
 Банай, Йоси (1932—2006) — израильский актёр и певец.
 Банай, Меир (1961—2017) — израильский певец, поэт-песенник и композитор.
 Банай, Эвьятар (род. 1973) — израильский музыкант, певец и автор песен, брат Меира Баная.
 Банай, Эхуд (род. 1953) — израильский музыкант и автор песен.